Сикайн — топоним.

 Сикайн — округ в Мьянме.
 Сикайн — город в Мьянме.